Littleton steht für folgende Orte: 

in den Vereinigten Staaten:
 Littleton (Alabama)
 Littleton (Colorado), Vorstadt von Denver
 Littleton (Illinois)
 Littleton (Iowa)
 Littleton (Kentucky)
 Littleton (Maine)
 Littleton (Massachusetts)
 Littleton (New Hampshire)
 Littleton (New Jersey)
 Littleton (North Carolina)
 Littleton (Utah)
 Littleton (Virginia)
 Littleton (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Littleton (Cheshire)
 Littleton (Hampshire) 
 Littleton (Perth & Kinross)
 Littleton (Somerset)
 Littleton (Surrey)
 Littleton-upon-Severn, South Gloucestershire
 Littleton Drew in Wiltshire

in Irland:
 Littleton (County Tipperary)

Littleton ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Littleton (* 1942), US-amerikanische Filmeditorin
 Cory Littleton (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Harvey Littleton (1922–2013), US-amerikanischer Glaskünstler
 Martin W. Littleton (1872–1934), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Littleton († 1481), englischer Jurist

Siehe auch:
 Amoklauf an der Columbine High School (auch Schulmassaker von Littleton) bei Littleton, Colorado
 Littleton Township
 Lyttleton
 Lyttelton
 Littletown